Fraga se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Annemarie M. Fraga
 Claudio Nicoletti de Fraga